Eccleshill kan syfta på:

 Eccleshill, Lancashire – en civil parish i Blackburn with Darwen, Lancashire, England
 Eccleshill, West Yorkshire – en ort i Bradford, West Yorkshire, England

Se även
 Eccleshall – en stad i Stafford, Staffordshire, England